de Troyes ou  de Blois (né vers 1062 et mort en 1093) est un fils du comte  et d'Alix de Valois, comtesse de Bar-sur-Aube.

Biographie 
Il est baptisé en 1077 au plus tard par Saint Hugues, abbé de Cluny.

À la mort de son père  en 1089, son demi-frère Étienne-Henri hérite des comtés de Blois, de Châteaudun, de Chartres, de Meaux et des seigneuries de Sancerre, Saint-Florentin, Provins, Montereau, Vertus, Oulchy-le-Château, Château-Thierry, Châtillon-sur-Marne et Montfélix, il obtient quant à lui le comté de Troyes. Son frère cadet Philippe fait une carrière ecclésiastique et devient évêque de Châlons, et le plus jeune de ses frères, Hugues, n'aura sa part d'héritage qu'à sa majorité.

Durant son court règne, il se montre généreux et fait plusieurs dons, notamment à l'abbaye de Molesme, l'abbaye de Montier-en-Der et au prieuré Saint Quentin de Troyes.

Il apparait également comme témoin dans une charte du roi de France , datée de Paris en 1090, et où le roi confirme les possessions et les immunités de l'abbaye de Saint Rémi de Reims.

Il meurt probablement en 1093, sans doute sans avoir été marié et sans avoir eu d'enfant, et transmet le comté de Troyes à son frère cadet Hugues.

Notes et références 

Noblesse du Moyen-Âge en Champagne
Grands féodaux
Eudes 04
Eudes 03